Ferdinand Španělský (16. května 1609, Madrid – 9. listopadu 1641, Brusel) byl španělský infant-kardinál, generální guvernér jižního Nizozemí a účastník bojů v třicetileté válce (1618–1648), pocházející ze španělské větve Habsburské dynastie.

Původ 

Byl třetím synem španělského krále Filipa III. a Markéty Štýrské, která byla manželovou sestřenicí 2. stupně. Jeho nejstarší bratr se stal španělským králem Filipem IV.

Nizozemský místodržící 
V roce 1620 se stal toledským arcibiskupem. Po smrti své tety Isabely byl od roku 1634 byl generálním guvernérem jižního Nizozemí. Do Antverp, kde se ujal vlády, přijel roku 1635 s velkou slávou. Přitom stihl na cestě z Milána, se svou armádou v bitvě u Nördlingenu, porazit švédská vojska.

Vládu v Nizozemí provázely boje s Francií a se Spojenými provinciemi. Ferdinand měl vojenské schopnosti, které nemohl naplno uplatnit, neboť Španělsko v té době nemělo silnou pozici. Roku 1637 přišlo Nizozemí o Bredu. Dokázal však ubránit Antverpy, když vyhrál u Kalla bitvu proti Holanďanům. Díky neustálým polním tažením měl podlomené zdraví a v roce 1641 předčasně zemřel. Pohřben byl v Bruselu v katedrále sv. Guduly.

Vývod předků

Odkazy

Poznámky

Literatura

Související články 
 Habsburské Nizozemí
 Události třicetileté války

Externí odkazy 
 
 
 Biografie Ferdinanda Španělského 
 Seznam toledských arcibiskupů 
 kněžské postupy infanta Ferdinanda

Ferdinand Španělský
Ferdinand Španělský
Ferdinand Španělský
Ferdinand Španělský
Ferdinand Španělský
Španělští kardinálové
Toledští arcibiskupové
Nizozemští místodržitelé
Místokrálové Katalánska
Osobnosti třicetileté války
Narození v Madridu
Úmrtí v Bruselu
Pohřbení v katedrále v Bruselu
Úmrtí 9. listopadu
Úmrtí v roce 1641
Muži
Narození v roce 1609
Narození 16. května
Habsburkové v 17. století